Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego S.S. Lazio.

Wykaz spotkań pucharowych

1970–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

S.S. Lazio
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach